Авраам «Аврам» Грант (, ; ) — футбольный тренер. Чемпион Израиля 1994/95 с «Маккаби Тель-Авив», 2000/01 и 2001/02 с «Маккаби Хайфа».

Достижения 
 «Хапоэль Петах-Тиква»
 Обладатель Кубка израильской лиги (2): 1990, 1991
 Итого: 2 трофея

 «Маккаби Тель-Авив»
 Чемпион Израиля (2): 1991/92, 1994/95
 Обладатель Кубка Израиля (1): 1994
 Обладатель Кубка израильской лиги (2): 1993, 1999
 Итого: 5 трофеев

 «Маккаби Хайфа»
 Чемпион Израиля (2): 2000/01, 2001/02
 Итого: 2 трофея

 «Челси»
 Вице-чемпион Англии: 2007/08
 Финалист Лиги чемпионов УЕФА: 2007/08

 «Партизан»
 Чемпион Сербии (1) : 2011/12

 Сборная Ганы
 Вице-чемпион Кубка Африки (1) : 2015

Личная жизнь 
Семья отца Авраама Гранта в начале Второй мировой войны переехала из-под Варшавы в восточную Польшу, в Белосток, откуда была депортирована в одно из поселений ГУЛага в Коми (СССР).

В 1941 году в возрасте 13 лет Меер Гранат (изначально фамилия звучала как «Гранат») — отец Авраама Гранта — остался сиротой, его родители (Абрам Эрцелевич Гранат и Руда Гранат) умерли, не выдержав тяжёлых условий жизни и работы. Там же умерли две сестры Меера. Остальные дети в семье Гранатов либо погибли, либо пропали без вести, либо им удалось скрыться от войны (позже они оказались в США и Канаде).

Меер Гранат в 1944 году сумел перебраться на Украину, а в 1947 году приехал в Израиль, где женился на еврейке-беженке из Ирака Ализе Нисан.

Авраам Грант женат (жена — израильская актриса и телеведущая), у них двое детей — сын и дочь.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Статья «Поминальная молитва Авраама Гранта», сайт газеты «Спорт-Экспресс», 23.09.2009
 Грант посетил погост в селе Рабог

Футбольные тренеры Израиля
Тренеры ФК «Хапоэль» Петах-Тиква
Тренеры ФК «Маккаби» Тель-Авив
Тренеры ФК «Хапоэль» Хайфа
Тренеры ФК «Маккаби» Хайфа
Тренеры сборной Израиля по футболу
Тренеры ФК «Челси»
Тренеры ФК «Портсмут»
Тренеры ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Тренеры ФК «Партизан»
Тренеры сборной Ганы по футболу
Тренеры ФК «Норт-Ист Юнайтед»
Тренеры сборной Замбии по футболу